Příjmení Savage nosí více různých významných osobností:

 Adam Savage (* 1967) – americký průmyslový designér, herec, pedagog a moderátor pořadu Bořiči mýtů
 Brian Savage (* 1971) – kanadský hokejista
 John Savage (* 1949) – americký herec, producent a skladatel
 Charles Roscoe Savage (1832–1909) – britský fotograf
 Thomas S. Savage (1804–1880) – americký protestantský pastor, misionář, lékař a přírodovědec

Externí odkazy